Comitatul Hardeman, conform originalului din engleză, Hardeman County, este numele a două comitate din Statele Unite ale Americii.

 Comitatul Hardeman, statul  -- (Categorie și format)
 Comitatul Hardeman, statul  -- (Categorie și format)

Vezi și 
 Hardeman (dezambiguizare)
 Hard (dezambiguizare)
 Man (dezambiguizare)